Соревнования по фехтованию на саблях среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх прошли 26 июля 2021 года на арене «Makuhari Messe». В турнире приняли участие 36 спортсменок из 18 стран.

Звание олимпийской чемпионки второй раз подряд разыграли две российские саблистки. София Позднякова, дочь четырёхкратного победителя Олимпийских игр в фехтовании на саблях Станислава Позднякова, впервые выиграла золотую медаль Олимпиады. Софья Великая вышла в свой третий кряду финал в личном первенстве на Играх, однако не смогла добиться победы. Манон Брюне выиграла бронзовую медаль и стала первой с 2004 года представительницей Франции, которой удалось войти в число призёров в личных видах программы.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Ход соревнований

Финальные раунды

Предварительные раунды 
Распределение спортсменок по турнирной сетке происходит на основе положения саблистки в мировом рейтинге на начало Олимпийских игр.

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Турнирная сетка на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года